Dolyniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Dolinowka/Долиновка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Dolyniwka (Bilohirsk)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Dolyniwka (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Dolyniwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Hajworon, siehe Dolyniwka (Hajworon)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka, siehe Dolyniwka (Kompanijiwka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Dolyniwka (Stryj)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Dolyniwka (Bolhrad)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Dolyniwka (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Dolyniwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Brussyliw, siehe Dolyniwka (Schytomyr)

Siehe auch:
 Dolyna